Кейп-Фир ():

 Кейп-Фир — песчаная коса, отделяющая устье реки Кейп-Фир в Северной Каролине от Атлантического океана.
 Кейп-Фир — река, впадающая в Атлантический океан в бухте одноимённого мыса.
 «Cape Feare» — 2-й эпизод 5 сезона мультсериала «Симпсоны».

См. также 
 Мыс страха